Un conservatoire est un lieu, une organisation où l'on maintient « des choses » matérielles ou immatérielles. Il s'agit selon le cas de musée, académie, école, institution.

Culture et Éducation 
 Un conservatoire-académie ou conservatoire-école, peut être une organisation, telle qu'un établissement public ou privé, destinée à sauvegarder et promouvoir l'enseignement de certaines valeurs culturelles comme la musique, la danse, le théâtre, mais aussi d'autres types de savoirs comme les techniques de certains métiers (mécanique, son, image, etc.). En France, il s'agit des Conservatoires de musique, danse et art dramatique. Voir par exemple :
 le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA) ;
 le Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) ;
 le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;
 le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD) ;
 le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD de Lyon) ;
 le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMD de Paris) ;
 les conservatoires à rayonnement régional (CRR), départemental (CRD), communal (CRC), intercommunal (CRI) ;
 les conservatoires royaux en Belgique.
 Dans les conservatoires-musées il s'agit plus souvent des êtres vivants (plantes, animaux...), hors de toute altération excepté leur vieillissement et leurs interactions naturelles, ce qui permet de les conserver.

Écologie 
 Un organisme public peut aussi avoir pour mission de sauvegarder ou restaurer des espaces naturels et de la naturalité. Voir par exemple :
 le Conservatoire du littoral (CELRL) ;
 le Conservatoire botanique national (CBN) ;
 les Conservatoires d'espaces naturels (CEN).
 Le terme conservatoire est également employé pour désigner un contexte naturel, spontané, qui a pu remplir sans intervention anthropique une fonction de préservation. Par exemple, l'isolement d'une île par la dérive des continents peut créer un conservatoire naturel d'espèces vivantes.

Droit 
 En droit, une mesure conservatoire (terme général), est une décision provisoire, à caractère d'urgence, destinée à empêcher que la situation ne se dégrade. On parle de mesures conservatoires dans le cadre des études d'impact dans l'aménagement du territoire.

Voir aussi 

 Conservation de la nature
 Biologie de la conservation
 Référé conservatoire

Enseignement du théâtre
Enseignement de la musique
Enseignement de la danse